Germans de la Penitència, primer nom de l'Orde Franciscà Seglar, branca de laics de la família franciscana 
 Germans de la Penitència de Jesucrist, orde mendicant sorgida a mitjan , suprimida el 1274. Els seus membres eren coneguts com a Frares del Sac